La vedetta è un luogo sopraelevato sul terreno, su una struttura o su una nave da cui è possibile svolgere attività di osservazione o sorveglianza dell'area circostante; per estensione, il termine indica anche il soggetto (di solito un militare o un marinaio) che compie tali operazioni da tale luogo.

Navi e tipi di navi 
 Motovedetta – unità navale di piccole dimensioni ma capace di alte velocità, utilizzata per la sorveglianza costiera.
 Vedetta Anti Sommergibile – categoria di unità navali della Regia Marina della seconda guerra mondiale, adibite alla lotta antisommergibile.
 Vedetta (avviso) - avviso della Regia Marina italiana, varato nel 1866 e radiato nel 1903
 Vedetta (F 597) - corvetta della Marina Militare italiana, varata nel 1954 e radiata nel 1978

Geografia 
 Vedetta Alta – montagna delle Alpi della Val di Non, in Trentino-Alto Adige.

Opere 
 La piccola vedetta lombarda – racconto di Edmondo De Amicis contenuto nel romanzo Cuore, ed ispirato alla storia vera di Giovanni Minoli.
 In vedetta – dipinto del pittore macchiaiolo Giovanni Fattori, risalente al 1872.